Rogojeni ist der Name mehrerer Orte

 in Rumänien:
 Rogojeni (Galați), Dorf im Kreis Galați
 Rogojeni (Gorj), Dorf im Kreis Gorj

 in der Republik Moldau:
 Rogojeni (Șoldănești), Gemeinde im Rajon Șoldănești